Эфенди́ев — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Эфендиев, Алихан Омар оглы (1910—?) — Герой Социалистического Труда (1949). Заслуженный зоотехник Азербайджанской ССР.
 Эфендиев, Алтай Васиф оглы (род. 1958) — азербайджанский дипломат. 
 Эфендиев, Ариф Джаваншир оглы (род. 1948) — советский и азербайджанский учёный, изобретатель, доктор химических наук, профессор.
 Эфендиев, Аскер — киргизский борец.
 Эфендиев, Аслан-Али Абдурахманович (1895—1917) — участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
 Эфендиев, Аяз Адил оглы (1938—2007) — действительный член Национальной академии наук Азербайджана.
 Эфендиев, Гаджимурад Ахмедович (род. 1990) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 
 Эфендиев, Ильяс Магомед оглы (1914—1996) — азербайджанский советский писатель.
 Эфендиев, Исмаил Махмуд оглы (1910—1967) — азербайджанский актёр-комик, режиссёр, мастер дубляжа.
 Эфендиев, Исраил Рустам оглы — академик, профессор.
 Эфендиев, Килостан Касимович (1924—2019) — советский и российский государственный и общественный деятель.
 Эфендиев, Мазахир Джавид оглы (род. 1976) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Эфендиев, Мамед Рашид оглы (1887—1977) — советский математик-педагог.
 Эфендиев, Махмуд Мамед оглы (1912—1975) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда (1948). 
 Эфендиев, Месуд Ариф оглы (род. 1953) — живущий в Германии азербайджанский математик, профессор.
 Эфендиев, Мустафа Мамед оглы (1909—?) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда (1950).
 Эфендиев, Нажмудин Панахович (более известен под фамилией Самурский; 1891—1938) — общественный деятель Дагестана, первый глава Дагестанской АССР.
 Эфендиев, Октай Абдулкерим оглы (1926—2013) — азербайджанский и советский историк-востоковед, основатель азербайджанской школы сефевидоведения.
 Эфендиев, Осман Сулейманович (род. 1963) — советский борец вольного стиля.
 Эфендиев, Расим Самед оглы — академик АН Азербайджана
 
 Эфендиев, Сулейман-бек Али-Сулейман оглы (1864—1919) — генерал-майор, военачальник Азербайджанской Демократической Республики.
 Эфендиев, Султан Меджид (1887—1938) — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель.
 Эфендиев, Тимучин Ильяс оглы (род. 1945) — азербайджанский литературовед.
 Эфендиев, Халил Гардаш оглы (1930—?) — лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Эфендиев, Шамиль Султанович (род. 1972) — российский и азербайджанский борец вольного стиля, участник Олимпийских игр 2000 года.
 Эфендиев, Эльдар Фаиг оглы (род. 1954) — мэр эстонского города Нарва, бывший министр по делам народонаселения Эстонии.
 Эфендиев, Эльчин Ильяс оглы (род. 1943) — государственный деятель Азербайджана, писатель, деятель искусств, литературовед, критик, профессор.
 Эфендиев, Ялчин Гейдар оглы (1937—2019) — советский и азербайджанский кинорежиссёр, народный артист Азербайджана (2007).
 Эфендиев, Ямил Микаилович (род. 1977) — российский боец смешанного стиля, двукратный чемпион мира по боям без правил и панкратиону.

